Joonas Vihko (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kiekko-Vantaa, il rejoint les équipes de jeunes du HIFK. Il découvre la SM-liiga en 2001. Il est choisi au quatrième tour en cent-troisième position par les Mighty Ducks d'Anaheim au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2002. Il porte les couleurs du SaiPa en 2005-2006 puis du HPK Hämeenlinna.En 2010, il rejoint le Luleå HF dans l'Elitserien. Il remporte le Trophée européen 2012 avec Luleå.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2002 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| HIFK|| SM-liiga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HIFK|| SM-liiga|| 48|| 13|| 11|| 24|| 89|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HIFK|| SM-liiga|| 50|| 14|| 11|| 25|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| HIFK|| SM-liiga|| 52|| 9|| 8|| 17|| 56|| 13|| 3|| 5|| 8|| 6
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HIFK|| SM-liiga|| 51|| 5|| 11|| 16|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HC Salamat Kirkkonummi || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HIFK|| SM-liiga|| 14|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| SaiPa Lappeenranta || SM-liiga|| 42|| 19|| 10|| 29|| 59|| 8|| 4|| 0|| 4|| 29
|-
| 2006-2007|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 46|| 10|| 12|| 22|| 36|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 48|| 7|| 17|| 24|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 57|| 12|| 9|| 21|| 80|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2009-2010|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 56|| 25|| 15|| 40|| 50|| 17|| 6|| 8|| 14||2 
|-
| 2010-2011|| Luleå HF|| Elitserien|| 54|| 11|| 17|| 28|| 14|| 13|| 6|| 0|| 6|| 4
|-
| 2011-2012|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 5|| 7|| 12|| 18|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Luleå HF || Elitserien|| 49|| 15|| 8|| 23|| 12|| 15|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2013-2014|| HPK Hämeenlinna|| Liiga || 58|| 11|| 16|| 27|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 || HPK Hämeenlinna || Liiga || 59|| 12|| 10|| 22|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Ilves Tampere || Liiga || 58|| 10|| 15|| 25|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2016-2017 || Ilves Tampere || Liiga || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sport Vaasa || Liiga ||23 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Tölzer Löwen || DEL2 || 36|| 17|| 12|| 29|| 14|| 10|| 2|| 6|| 8||27

Références

Naissance en avril 1981
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du HIFK
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Luleå HF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur de l'Ilves Tampere
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama